Der Familienname Liebesný bezieht sich auf:

 Jan Liebesný, geändert in Jan Líbezný (1923–2006), tschechischer Überlebender des Holocaust
 Otto Liebesný (1894–1944), tschechisches Opfer des Holocaust 

Siehe auch:
 Liebesná